La Baroche kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 La Baroche-sous-Lucé, kommun, Normandie, Département de l'Orne,

Schweiz 

 La Baroche, Schweiz, kommun, Jura,